Obuchow (russisch , nach englischer Transkription ), weibliche Form Obuchowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Obuchow (1918–1989), russischer Meteorologe
 Alexander Wladimirowitsch Obuchow (* 1969), russischer Schachgroßmeister
 Dmitri Alexejewitsch Obuchow (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Nadeschda Andrejewna Obuchowa (1886–1961), russisch-sowjetische Opernsängerin
 Nikolai Borissowitsch Obuchow (1892–1954), russischer Komponist
 Pawel Matwejewitsch Obuchow (1820–1869), russischer Bergbauingenieur und Metallurg
 Wiktor Timofejewitsch Obuchow (1898–1975), sowjetischer Generaloberst
 Wladimir Borissowitsch Obuchow (* 1992), russischer Fußballspieler

Obuchow steht ferner für:
 russische Schreibweise der ukrainischen Stadt Obuchiw
 Obuchow-Werk, staatlicher metallurgischer Betrieb in Sankt Petersburg